Walla Walla jelentheti az alábbiakat:

Helységnevek

Walla Walla folyó, 
Walla Walla (Washington), Walla Walla megye székhelye
Walla Walla megye
Walla Walla Egyetem
Walla Walla Valley AVA borvidék
Walla Walla (Új-Dél-Wales), Ausztrália

Egyéb

 Walla Walla Football Club Új-Dél-Walesben
 Walla Walla (dal) a The Offspringtől
 Walla Walla (törzs) egy indián törzs, melyről a város és a megye is kapta a nevét